Sincerity – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America
 Sincerity – film del 1913 diretto da James Kirkwood
 Sincerity – film del 1939 diretto da Mikio Naruse
 Sincerity – film del 1953 diretto da Masaki Kobayashi

Pagine correlate 
 Sincerità (disambigua)